Gminy w USA:
 Cuming (ang. Cuming Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Cuming (ang. Cuming Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cuming (ang. Cuming County) – w stanie Nebraska